L'Open de Suède de squash 2013 est l'édition 2013 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 6 au . Simultanément se tient le tournoi Windy City Open à Chicago.
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et une wild card Rasmus Hult.

Grégory Gaultier remporte son  Open de Suède en s'imposant face à Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2013
Sport en janvier 2013
Sport en février 2013
Squash en 2013